Al-Mahmudijja – miejscowość w Egipcie
 Al-Mahmudijja – miejscowość w Iraku